Kleinhans ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Kleinhans (1606–1671), deutscher Geistlicher, Abt von Ochsenhausen
 Bernhard Kleinhans (1926–2004), deutscher Bildhauer
 Christa Kleinhans (* 1937), deutsche Fußballspielerin
 Franz Xaver Kleinhans (1699–1776), deutscher Baumeister

 Hieronymus Kleinhans (1754–1841), Advokat, Notar, Bürgermeister und Abgeordneter
 Jacob Bartholomäus Kleinhans (1774–1853), österreichischer Holzschnitzer
 Karl Kleinhans (1836–1911), deutscher Generalleutnant
 Lutz Kleinhans (1926–2011), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Andreas Kleinhansl (* 1963), deutscher Fußballspieler